Ди́трих Ло́ман (, 9 марта 1943, Вальтерсхаузен — 13 ноября 1997, Дуарте, Калифорния) — немецкий кинооператор.

Биография 
Окончил Высшую киношколу в Берлине. В 1967 году дебютировал как ассистент оператора, впоследствии работал с крупнейшими мастерами нового немецкого кино. С 1971 — доцент Немецкой киноакадемии в Берлине и Высшей киношколы в Мюнхене. В 1990-х годах работал в Голливуде.

Умер от лейкемии.

Избранная фильмография 
 1968: Признаки жизни / Lebenszeichen (режиссёр Вернер Херцог; ассистент оператора)
 1968: Артисты под куполом цирка/ Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos (режиссёр Александр Клюге; ассистент оператора)
 1969: Любовь холоднее смерти / Liebe ist kälter als der Tod (Райнер Вернер Фассбиндер)
 1969: Катцельмахер/ Katzelmacher (Райнер Вернер Фассбиндер)
 1970: Почему рехнулся господин Р.? / Warum läuft Herr R. Amok? (Михаэль Фенглер, Райнер Вернер Фасбиндер)
 1970: Rio das Mortes (Райнер Вернер Фасбиндер, телевизионный)
 1970: Боги чумы / Götter der Pest (Райнер Вернер Фасбиндер)
 1970: Американский солдат / Der amerikanische Soldat (Райнер Вернер Фасбиндер)
 1971: Якоб фон Гунтен / Jakob von Gunten (Петер Лилиенталь)
 1972: Торговец четырёх времен года / Händler der vier Jahreszeiten (Райнер Вернер Фасбиндер)
 1972: Людвиг. Реквием по королю-девственнику / Ludwig — Requiem für einen jungfräulichen König (Ханс-Юрген Зиберберг)
 1972: Звериная тропа / Wildwechsel (Райнер Вернер Фасбиндер)
 1972: Бременская свобода / Bremer Freiheit (Райнер Вернер Фасбиндер)
 1973: Восемь часов — не день / Acht Stunden sind kein Tag (Райнер Вернер Фассбиндер)
 1974: Эффи Брист / Fontane Effi Briest (Райнер Вернер Фасбиндер)
 1974: Карл Май / Karl May (Ханс-Юрген Зиберберг)
 1977: Змеиное яйцо / Das Schlangenei (Ингмар Бергман)
 1977: Гитлер, фильм из Германии / Hitler, ein Film aus Deutschland (Ханс-Юрген Зиберберг)
 1977: Девичья война / Der Mädchenkrieg (Альф Бруштеллин, Бернхард Зинкель)
 1978: Германия осенью / Deutschland im Herbst (документальный коллективный проект режиссёров нового немецкого кино)
 1988: Война и память / War and Remembrance (телесериал, номинация на премию Эмми за операторскую работу, премия Американского общества кинооператоров)
 1991: Смертельный союз / Deadlock (Льюис Тиг)
 1991: Милена / Milena ( Вера Бельмон)
 1992: Соль на нашей коже / Salt on Our Skin (Эндрю Биркин)
 1993: Невинные/ The Innocent (Джон Шлезингер)
 1994: Цвет ночи / Color of Night (Ричард Раш)
 1994: Машина (фильм) / La Machine (Франсуа Дюпейрон)
 1996: Кушетка в Нью-Йорке / Un divan à New York (Шанталь Акерман)
 1997: Миротворец / The Peacemaker (Мими Ледер)
 1997: Столкновение с бездной / Deep Impact (Мими Ледер)

Признание 
 Премия Немецкого кино Золотая кинолента (1970).

Примечания

Ссылки 
 Некролог в газете Los Angeles Times
 Биография на сайте Немецкого киноинститута
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров

Кинооператоры Германии
Умершие от лейкоза